Janet puede hacer referencia a:

Personas 
 Janet Evans, campeona olímpica de natación estadounidense.
 Janet Gaynor, actriz estadounidense.
 Janette Husárová, tenista eslovaca.
 Janet Jackson, cantante e icono pop y R&B estadounidense.
 Janet Jagan, primer ministro y presidente de Guyana.
 Janet Lee Bouvier, madre de la primera dama Jacqueline Kennedy.
 Janet Leigh, actriz estadounidense.
 Janet Lennon, cantante estadounidense.
 Janet Lynn, patinadora estadounidense.
 Janet Maslin, periodista estadounidense.
 Janet Napolitano, político estadounidense.
 Janet Meakin Poor, diseñadora de jardines estadounidense.
 Janet Reno, fiscal general de los Estados Unidos.
 Janet Waldo, actriz y actriz de doblaje estadounidense.
 Janet Wright, actriz y directora de teatro canadiense.
 Pierre Janet, psicoanalista de principios del siglo XX.
 Paul Janet, filósofo y escritor francés.

Otros 
 JANET (Joint Academic Network), red informática que conecta universidades en el Reino Unido
 Janet (línea aérea), línea aérea operada por EG&G.
 Janet, álbum de Janet Jackson.
 "Janet's Big Dance Number", una canción de Frank Zappa de la banda sonora de 200 Motels.